Камењична може бити:

 Камењична (Коморан), насељено мјесто у округу Коморан, Њитрански крај, Словачка Република
 Камењична (Усти на Орлици), насељено мјесто у округу Усти на Орлици, Пардубички крај, Чешка Република